Les Jaunets, hameau de Cenves,
 Les Jaunets, lieu-dit de Saint-Igny-de-Vers, commune française du canton de Monsols, dans le Rhône.